Раклиново () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Айтос. Находится примерно в 18 км к северо-западу от центра города Айтос и примерно в 45 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 156 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области